Der Ausdruck Wigbold (von wig, Streit, und bold, tapfer) bezeichnet:

 einen germanischen Vornamen, vor allem in Friesland und dem Raum der niedersächsischen Sprache gebräuchlich, siehe Wigbold (Vorname)
 Magister Wigbold, einer der Anführer der Vitalienbrüder und Kumpane von Klaus Störtebeker,
 Wigbold von Holte, Erzbischof von Köln (Amtszeit: 1297–1305)
 Wigbold van Eysum, Herr von Nyenoord
 Jan Johannes Wigbold Eisenloeffel (1876–1957), niederländischer Designer und Vorkämpfer der Nieuwe Kunst

 Wigbold, auch Wiegbold, im Sinne von befestigter Siedlung, siehe Weichbild
 im westfälischen Raum gebräuchliche Bezeichnung für eine Minderstadt

Siehe auch:
 Wickbold